Mondonville peut désigner :

Patronyme

 Jeanne de Juliard, épouse Turles de Mondonville (1629-1703), fondatrice de la Congrégation des Filles de l'Enfance de Jésus.
 Anne-Jeanne Cassanéa de Mondonville (1708-1780), musicienne et salonnière.
 Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772), compositeur et violoniste et chef d'orchestre français.
 Claude-Sylvain Pâris de Mondonville (1745-1815), maire de Nantes.

Toponyme

 Mondonville, commune française de Haute-Garonne.
 Mondonville, hameau de la commune française d'Amilly en Eure-et-Loir.
 Mondonville-Saint-Jean, commune française d'Eure-et-Loir.

Odonyme 
 La rue Mondonville est une voie publique située dans le  de Paris, plus précisément dans le quartier Saint-Fargeau et le lotissement « Campagne à Paris ». Cette voie a reçu son nom 1994, d’abord sous la forme fautive « rue Mondoville ».  Elle porte le nom de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772). 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme